Die BNP Paribas Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis zum 20. März 2016 in Indian Wells im Indian Wells Tennis Garden stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2016 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2016 der Herren statt.

Titelverteidiger waren im Einzel Simona Halep und im Doppel Martina Hingis und Sania Mirza.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spielerinnen im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2016 fand vom 7. bis 8. März 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Indian Wells